Алекса́ндровка (), село, 
Подоловский сельский совет,
Барвенковский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6320485506. Население по переписи 2001 г. составляет 156 (81/75 м/ж) человек.

Географическое положение 
По территории села Александровка протекает река Сухой Торец (), есть мост.
На противоположном берегу находится вымершее село Малая Андреевка. В 2-х км находится село Подоловка.

Экономика 
В селе есть молочно-товарная ферма.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Барвенковского района